Gniewowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Gniewowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Gniewowo, un village de la voïvodie de Poméranie.